Fontainebleau-i szerződés (1528), francia–magyar szövetség
Fontainebleau-i szerződés (1631), francia–bajor szövetség
Fontainebleau-i szerződés (1661), francia–svéd egyezmény
Fontainebleau-i szerződés (1679), dán–svéd megállapodás
Fontainebleau-i szerződés (1743), francia–spanyol egyezmény
Fontainebleau-i szerződés (1745), francia–angol katonai szövetség
Fontainebleau-i szerződés (1762), francia–spanyol egyezség Észak-Amerikáról
Fontainebleau-i szerződés (1785), holland–német-római egyezmény
Fontainebleau-i szerződés (1807), francia–spanyol megállapodás Portugália státuszáról
Fontainebleau-i szerződés (1814), ez alapján száműzik Napóleont Elba szigetére